Yala (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand
Amphoe Mueang Yala, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand
Yala (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Yala (district), een district op Sri Lanka
Yala (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie spanners (Geometridae)